

Грибки — село, Мядельський район, Мінська область

Грибки — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Грибки — селище, Гвардійський міський округ, Калінінградська область

Див. також 
 Грибок

Багатозначні топоніми